Bamian – prowincja w środkowym Afagnistanie
 Bamian – miasto w środkowym Afganistanie, stolica prowincji Bamian